Украденное счастье — пьеса Ивана Франко.

Основа пьесы 
В основе пьесы лежит народная «Песня про шандаря». Она имеет три варианта. Один из них записала приятельница Франко Михайлина Рошкевич в 1878 году по варианту крестьянки Евдокии Чигур в селе Лолин Долинского уезда. Эта песня, отличавшаяся трагическим разрешением конфликта, выразительной индивидуализацией героев, где было ярко выраженное стремление к справедливой свободе крестьян, и стала сюжетной основой драматического произведения Франко. Глубокая насыщенность пьесы украинским фольклором является одним из важнейших художественных средств драматурга, благодаря чему автор создал реалистическую народную драму.

Сюжет

Первые постановки пьесы 
После бесконечных цензурных усовершенствований 15 ноября 1893 года постановку пьесы Франка на сцене театра общества «Русьская беседа» совершил Константин Подвысоцкий, который и исполнил роль Николая Задорожного. Анну играла Антонина Осиповичева, а Михаила Гурмана, почтальона — Степан Янович (отец Леся Курбаса).

Об огромный успехе драмы свидетельствует тот факт, что на втором спектакле зрители устроили автору бурную овацию, а молодежь преподнесла ему на сцене лавровый венок. Спектаклю были посвящены многочисленные статьи. В частности, театральный обозреватель Теофил Мерунович писал, что произведение Франко имеет «истинные художественные приметы» и что для драмы характерны «живая и последовательная акция, хороший язык, правда и мера, характеризующие высокий талант». Обозреватель делает вывод, что появление на Украине «Украденного счастья» — «это политическое событие», такая драма для украинской сцены является «оригинальным произведением, где каждая сцена, каждое высказывание дышат правдой… Это верное выражение оригинальных примет украинского народа».

К концу 1893 года пьеса, кроме Львова, была поставлена еще в двенадцати городах Галиции, где спектакли имели сценический успех.

В начале февраля 1904 года под режиссурой Ивана Карпенко-Карого драма была впервые поставлена в Киеве в помещении театра «Бергонье» в первой редакции Франко. Роли исполняли: Николай — Карпенко-Карый, Анна — Любовь Линицкая, Михаил — Николай Садовский.

Дальнейшая судьба 
В 1924 году по одноименной драме Ивана Франко чешский композитор Владимир Амброс написал оперу «Украденное счастье» (). Опера была поставлена Народным театром в Брно (1925) и Оломоуце (1927). В 1960 году Юлий Мейтус также создал оперу на основе этой пьесы.

Имели место экранизации пьесы:
  — фильм 1984 года;
  — фильм 2004 года.

Критика

Литература 
 Так кто же украл счастье? / Подготовила Людмила Гуренко // Украинская газета плюс. — 2008. — № 29(169).
 «Песня про шандаря» в украинской Викитеке.

Пьесы на украинском языке
Произведения Ивана Франко